Лас Маријас има више значења:
 Лас Маријас (Порторико)
 Лас Маријас (Ањаско, Порторико)
 Лас Маријас (Лас Маријас, Порторико)